HAQ steht für:
 Healthcare Access and Quality, auch Healthcare Access and Quality Index (HAQ Index)
  Health Assessment Questionnaire, ein Bewertungsinstrument für die Gesundheit von Reha-Patienten

Haq ist der Familienname folgender Personen:
 Abrar-ul-Haq (* 1968), pakistanischer Volkssänger
 Ameerah Haq (* ?), bangladeschische Diplomatin
 Anwara Syed Haq (* 1940), bengalische Autorin
 Bilal U. Haq (* 1948), pakistanisch-US-amerikanischer Geowissenschaftler und Dichter
 Faisal-Syed Haq (* 1976), bangladeschischer Tennisspieler
 Hasanul Haq Inu (* 1946), Politiker in Bangladesch
 Inzamam-ul-Haq (* 1970), pakistanischer Cricketspieler
 Irshad Ul-Haq (* 1988), pakistanischer Fußballschiedsrichter
 Mahbub ul Haq (1934–1998), pakistanischer Ökonom
 Maulvi Anwarul Haq, pakistanischer Beamter
 Nayyera Haq, US-amerikanische Politikberaterin
 Sami-ul-Haq (1937–2018), pakistanischer Religionsgelehrter und Politiker
 Shams Ul Haq (* 1975), pakistanischer Enthüllungsjournalist, Autor und Terrorexperte
 Shams Ul-Haq (Leichtathlet) (* 1990), pakistanischer Diskuswerfer 
 Syed Shamsul Haq (1935–2016), bangladeschischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Mohammed Zia-ul-Haq
 Haque
 HUQ

Abkürzung